Burg Benzenberg steht für:
* Ruine Benzenberg bei Rohrdorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Burg Benzenberg (Hermaringen), Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg